Цынцарены ():
 Цынцарены — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Цынцарены — село в Теленештском районе Молдавии.